Журавец — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Журавец — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.
 Журавец-1 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Журавец-2 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Журавец — деревня в Покровском районе Орловской области.

Украина 
 Журавец — село в Локачинском районе Волынской области.

Другое 
 Журавец — формообразующий криволинейный элемент каркаса церковной главы (купола)
 Журавец — река в Тверской области России, приток Холохольни.